Brickeys ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Brickeys (Arkansas)
 Brickeys (Missouri)